Deák ou Deak peut faire référence à :

, acteur,
Deak Evgenikos (1977- ), actrice américaine native du New Jersey,
, professeur d'université à Fairfield, Connecticut,
Ferenc Deák (1803–1876), homme politique hongrois,
Ferenc Deák (football) (1922–1998), footballeur hongrois,
 (1926- ), historien hongro-américain,
 (1943- ), musicien hongro-américain,
 (1891–1946), militaire hongrois,
Marcell Deák-Nagy (1992- ), athlète hongrois,
 (1905-1985), banquier hongro-américain,
 (1927- ), musicien

Voir aussi 

Deák Ferenc tér, intersection routière de Budapest,
Deák Ferenc tér (métro de Budapest).